Оркойен ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 5,26 км². Население — 3511 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Orcoyen
 Orcoyen

Муниципалитеты Наварры